Бу́дник — многозначное слово:
 Будник — будень (будний день).
 Будник — буденная одежа, мужская и женская, рабочая сермяга.
 Будник или  — бывший будный майданный крестьянин, некогда приписанные к казённым будным майданам, то есть к поташным или смолочужным заводам, а в Малороссии — к селитряным.
 Бýдник (от, буда — строение, постройка, завод, временный лесной дом) — место промышленного производства, где выжигали леса и производили уголь, смолу, а главное —  (поташ).

Известные носители 
 Будник, Андрей Сергеевич (1953—2018) — советский, российский дипломат.
 Будник, Анна Ивановна (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Будник, Василий Сергеевич (1913—2007) — советский и украинский учёный.
 Будник, Виктор Николаевич (род. 1960) — советский и украинский футболист.
 Будник, Гавриил Дмитриевич (1924—2001) — Герой Советского Союза.
 Будник, Евгений Витальевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Будник, Елена Михайловна (род. 1976) — белорусская легкоатлетка.
 Будник, Иван Максимович (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Будник, Николай Петрович (1953—2001) — советский и украинский кобзарь, бандурист, мастер народных музыкальных инструментов.

Топоним 
 Бýдник — деревня в Псковском районе Псковской области России.

См. также

Примечания